Гар () — департамент Франции, один из департаментов региона Лангедок — Руссильон. Административный центр — Ним. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 725 618 человек. По состоянию на 2015 год территория Гара была разделена на 3 округа (Ним, Алес и Ле-Виган), 23 кантонов и 353 коммуны. Ниже приведён список коммун департамента Гар.

Примечания 

Гар